

События 
 Иоганн Бернулли поставил в «Acta Eruditorum», научном журнале того времени, проблему «о брахистохроне».
 Навигационные акты в Англии, запрещавшие перевозить английские и колониальные грузы на иностранных кораблях и вывозить их в другие страны, минуя Англию.
 1696—1697 — Неурожайные годы в Лифляндии и Эстляндии. Голод и страшная эпидемия.
 23 апреля — Второй Азовский поход Петра I: девяностотысячная русская армия генералиссимуса А. С. Шеина двинулась к турецкой крепости Азов.
 3 мая — из Воронежа в направлении Азова отплыла русская галерная флотилия под командованием царя Петра I.
 13 мая — войска империи Цин, возглавляемые императором Канси, разгромили Галдан-Бошогту в битве на Тэрэлже.
 27 мая — русский флот вышел в море, и отбросив турецкие корабли, блокировал крепость Азов с моря.
 14 июня — турецкий флот выходит к устью реки Дон, но уходит, не вступая в столкновение с флотом Петра I.
 17 июля — украинские и донские казаки взяли часть наружного крепостного вала Азова.
 19 июля — турецкая крепость Азов капитулировала перед русской армией Петра I.
 Аурангзеб принял русского купца Семёна Маленького и разрешил беспошлинную торговлю.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1696 году
 7 октября — Август III, курфюрст Саксонии с 1733 года, король польский и великий князь литовский с 1734 года (ум. 1763).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1696 году
 8 февраля — Иван V Алексеевич, русский царь (1682—1696) из династии Романовых (род. 1666).
 17 июня — Ян Собеский, польский полководец и король Польши (Ян III).

См. также

Примечания